Окни — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

Расположена в 9 км к юго-западу от города Новосокольники.

Население

История 
Северная часть села Окни до 1976 года была деревней Климово.

С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Окнийской волости в качестве её административного центра.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района